2-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Переходной лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 15 августа 1992 года — 3 июля 1993 года. Победителем турнира стала команда «Нефтехимик» (Кременчуг).

Итоговая таблица

Примечания 
 Перед началом сезона команда «Фетровик» (Хуст) носила название «Андезит».
 Перед началом сезона команда «Лысоня» (Бережаны) сменила название на «Сокол» и выступала под этим названием в первом круге.
 Перед началом сезона команда «Силур» (Харцызск) носила название «Горняк», а в первом круге — название «Канатчик».
 В первом круге команда «Нива-Борисфен» (Мироновка) носила название «Нива». «Нива-Борисфен» (Мироновка) осталась в переходной лиге, а её место во второй лиге заняла новая команда «Борисфен» (Борисполь), куда вошел ряд игроков команды «Нива-Борисфен».
 Команда «Антрацит» (Кировское) в первом круге носила название «Горняк» и представляла поселок Горное. После окончания сезона «Антрацит» снялся с чемпионата и право на переход во вторую лигу получила команда «Прометей» (Шахтёрск).
 В первом круге команда «Войковец» (Керчь) носила название «Океан».
 Команда «Силур» (Харцызск) сохранила прописку в переходной лиге на следующий сезон.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 1992/93 — Переходная лига

Третья лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993
Футбол на Украине в сезоне 1992/1993